|-
|(5251)||1985 KA|| align=right|14,2|| align=right|2,360|| align=right|0,296|| align=right|22,18|| align=right|3,626||MBA||18. maj 1985||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5252 Vikrymov||1985 PZ1|| align=right|13,3|| align=right|2,374|| align=right|0,149|| align=right|8,61|| align=right|3,656||MBA||13. avgust 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5253)||1985 XB|| align=right|13,7|| align=right|1,974|| align=right|0,225|| align=right|28,78|| align=right|2,774||MBA||15. december 1985||Observatorij Palomar||S. Singer-Brewster
|-
|5254 Ulysses||1986 VG1|| align=right|8,8|| align=right|5,245|| align=right|0,121|| align=right|24,19|| align=right|12,02||JUT||7. november 1986||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|5255 Johnsophie||1988 KF|| align=right|12,1|| align=right|2,673|| align=right|0,020|| align=right|11,60|| align=right|4,369||MBA||19. maj 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5256 Farquhar||1988 NN|| align=right|12,3|| align=right|2,553|| align=right|0,202|| align=right|14,96|| align=right|4,078||MBA||11. julij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin; C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|(5257)||1988 RS10|| align=right|12,0|| align=right|5,190|| align=right|0,033|| align=right|2,87|| align=right|11,83||JUT||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5258)||1989 AU1|| align=right|10,0|| align=right|5,233|| align=right|0,078|| align=right|5,90|| align=right|11,97||JUT||1. januar 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|5259 Epeigeus||1989 BB1|| align=right|10,3|| align=right|5,188|| align=right|0,074|| align=right|15,94|| align=right|11,82||JUT||30. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5260 Philveron||1989 RH|| align=right|13,2|| align=right|2,601|| align=right|0,109|| align=right|13,71|| align=right|4,193||MBA||2. september 1989||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|5261 Eureka||1990 MB|| align=right|16,1|| align=right|1,524|| align=right|0,065|| align=right|20,29|| align=right|1,881||MBA||20. junij 1990||Observatorij Palomar||D. H. Levy; H. E. Holt
|-
|5262 Brucegoldberg||1990 XB1|| align=right|10,9|| align=right|3,091|| align=right|0,163|| align=right|15,99|| align=right|5,433||MBA||14. december 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5263 Arrius||1991 GY9|| align=right|11,6|| align=right|3,198|| align=right|0,023|| align=right|14,75|| align=right|5,718||MBA||13. april 1991||Observatorij Siding Spring||D. I. Steel
|-
|5264 Telephus||1991 KC|| align=right|9,5|| align=right|5,203|| align=right|0,112|| align=right|33,59|| align=right|11,87||JUT||17. maj 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5265 Schadow||2570 P-L|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,109|| align=right|5,77|| align=right|5,663||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5266 Rauch||4047 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,719|| align=right|0,130|| align=right|15,71|| align=right|4,482||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5267)||1966 CF|| align=right|13,2|| align=right|2,371|| align=right|0,087|| align=right|9,02|| align=right|3,649||MBA||13. februar 1966||Nanking||Purple Mountain
|-
|(5268)||1971 US1|| align=right|13,3|| align=right|2,646|| align=right|0,260|| align=right|14,33|| align=right|4,302||MBA||26. oktober 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|5269 Paustovskij||1978 SL6|| align=right|14,2|| align=right|2,225|| align=right|0,156|| align=right|00,80|| align=right|3,319||MBA||28. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5270 Kakabadze||1979 KR|| align=right|12,9|| align=right|2,576|| align=right|0,139|| align=right|11,34|| align=right|4,134||MBA||19. maj 1979||La Silla||R. M. West
|-
|(5271)||1979 MH7|| align=right|13,1|| align=right|2,668|| align=right|0,119|| align=right|14,06|| align=right|4,357||MBA||25. junij 1979||Observatorij Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5272 Dickinson||1981 QH2|| align=right|14,5|| align=right|2,215|| align=right|0,194|| align=right|4,45|| align=right|3,295||MBA||30. avgust 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(5273)||1982 DQ6|| align=right|14,0|| align=right|2,311|| align=right|0,087|| align=right|6,31|| align=right|3,512||MBA||16. februar 1982||Xinglong||Xinglong
|-
|5274 Degewij||1985 RS|| align=right|12,3|| align=right|2,673|| align=right|0,143|| align=right|11,61|| align=right|4,370||MBA||14. september 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5275 Zdislava||1986 UU|| align=right|13,6|| align=right|2,200|| align=right|0,255|| align=right|6,06|| align=right|3,262||MBA||28. oktober 1986||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5276 Gulkis||1987 GK|| align=right|12,9|| align=right|2,587|| align=right|0,171|| align=right|11,91|| align=right|4,161||MBA||1. april 1987||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5277)||1988 DO|| align=right|14,3|| align=right|2,305|| align=right|0,141|| align=right|8,58|| align=right|3,499||MBA||22. februar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5278 Polly||1988 EJ1|| align=right|13,4|| align=right|2,219|| align=right|0,086|| align=right|4,11|| align=right|3,305||MBA||12. marec 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5279 Arthuradel||1988 LA|| align=right|13,3|| align=right|2,479|| align=right|0,288|| align=right|13,54|| align=right|3,903||MBA||8. junij 1988||Observatorij Palomar||T. Rodriquez
|-
|(5280)||1988 PT|| align=right|13,1|| align=right|2,590|| align=right|0,208|| align=right|12,87|| align=right|4,167||MBA||11. avgust 1988||Observatorij Palomar||C. Mikolajczak; R. Coker
|-
|5281 Lindstrom||1988 SO1|| align=right|11,4|| align=right|3,011|| align=right|0,123|| align=right|11,09|| align=right|5,225||MBA||6. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|5282 Yamatotakeru||1988 VT|| align=right|12,8|| align=right|2,731|| align=right|0,122|| align=right|12,22|| align=right|4,514||MBA||2. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|5283 Pyrrhus||1989 BW|| align=right|9,3|| align=right|5,204|| align=right|0,149|| align=right|17,49|| align=right|11,88||JUT||31. januar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5284 Orsilocus||1989 CK2|| align=right|9,9|| align=right|5,217|| align=right|0,084|| align=right|20,23|| align=right|11,92||JUT||1. februar 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5285 Krethon||1989 EO11|| align=right|9,8|| align=right|5,138|| align=right|0,050|| align=right|25,21|| align=right|11,65||JUT||9. marec 1989||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5286 Haruomukai||1989 VT1|| align=right|12,2|| align=right|2,917|| align=right|0,022|| align=right|2,95|| align=right|4,980||MBA||4. november 1989||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|5287 Heishu||1989 WE|| align=right|12,7|| align=right|2,684|| align=right|0,208|| align=right|6,46|| align=right|4,397||MBA||20. november 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5288 Nankichi||1989 XD|| align=right|11,9|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|11,95|| align=right|4,203||MBA||3. december 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(5289)||1990 KG2|| align=right|12,1|| align=right|3,013|| align=right|0,082|| align=right|10,39|| align=right|5,229||MBA||28. maj 1990||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|5290 Langevin||1990 OD4|| align=right|11,8|| align=right|2,735|| align=right|0,065|| align=right|11,19|| align=right|4,522||MBA||30. julij 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5291 Yuuko||1990 YT|| align=right|13,1|| align=right|2,421|| align=right|0,158|| align=right|2,05|| align=right|3,766||MBA||20. december 1990||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(5292)||1991 AJ1|| align=right|11,9|| align=right|2,567|| align=right|0,156|| align=right|15,48|| align=right|4,111||MBA||12. januar 1991||Fujieda||H. Shiozawa; M. Kizawa
|-
|5293 Bentengahama||1991 BQ2|| align=right|11,6|| align=right|2,669|| align=right|0,112|| align=right|13,96|| align=right|4,360||MBA||23. januar 1991||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|5294 Onnetoh||1991 CB|| align=right|11,8|| align=right|2,869|| align=right|0,127|| align=right|17,75|| align=right|4,860||MBA||3. februar 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5295 Masayo||1991 CE|| align=right|11,5|| align=right|3,146|| align=right|0,098|| align=right|6,31|| align=right|5,580||MBA||5. februar 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|5296 Friedrich||9546 P-L|| align=right|11,7|| align=right|3,129|| align=right|0,105|| align=right|2,85|| align=right|5,535||MBA||17. oktober 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5297 Schinkel||4170 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,263|| align=right|0,125|| align=right|6,53|| align=right|3,403||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5298)||1966 PK|| align=right|12,8|| align=right|2,992|| align=right|0,215|| align=right|2,19|| align=right|5,174||MBA||7. avgust 1966||Bloemfontein||Boyden Observatory
|-
|5299 Bittesini||1969 LB|| align=right|11,9|| align=right|3,112|| align=right|0,070|| align=right|4,88|| align=right|5,489||MBA||8. junij 1969||El Leoncito||C. U. Cesco
|-
|5300 Sats||1974 SX1|| align=right|14,1|| align=right|2,275|| align=right|0,163|| align=right|6,45|| align=right|3,432||MBA||19. september 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5301 Novobranets||1974 SD3|| align=right|11,3|| align=right|3,366|| align=right|0,099|| align=right|10,03|| align=right|6,175||MBA||20. september 1974||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5302 Romanoserra||1976 YF5|| align=right|14,1|| align=right|2,331|| align=right|0,038|| align=right|2,15|| align=right|3,559||MBA||18. december 1976||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5303 Parijskij||1978 TT2|| align=right|12,4|| align=right|2,877|| align=right|0,022|| align=right|2,78|| align=right|4,878||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5304 Bazhenov||1978 TA7|| align=right|12,0|| align=right|2,981|| align=right|0,072|| align=right|8,97|| align=right|5,146||MBA||2. oktober 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5305)||1978 VS5|| align=right|13,3|| align=right|2,439|| align=right|0,156|| align=right|1,79|| align=right|3,809||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5306 Fangfen||1980 BB|| align=right|12,3|| align=right|2,859|| align=right|0,067|| align=right|3,14|| align=right|4,834||MBA||25. januar 1980||Harvard||Harvard Observatory
|-
|5307 Paul-Andre||1980 YC|| align=right|13,5|| align=right|2,415|| align=right|0,123|| align=right|7,07|| align=right|3,752||MBA||30. december 1980||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5308 Hutchison||1981 DC2|| align=right|13,3|| align=right|2,659|| align=right|0,207|| align=right|11,87|| align=right|4,334||MBA||28. februar 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5309 MacPherson||1981 ED25|| align=right|14,1|| align=right|2,253|| align=right|0,234|| align=right|4,05|| align=right|3,381||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5310 Papike||1981 EP26|| align=right|13,6|| align=right|2,391|| align=right|0,087|| align=right|6,19|| align=right|3,696||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5311)||1981 GD1|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,092|| align=right|3,45|| align=right|5,304||MBA||3. april 1981||Lake Tekapo||A. C. Gilmore; P. M. Kilmartin
|-
|5312 Schott||1981 VP2|| align=right|13,3|| align=right|3,165|| align=right|0,307|| align=right|2,85|| align=right|5,629||MBA||3. november 1981||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5313 Nunes||1982 SC2|| align=right|12,9|| align=right|2,216|| align=right|0,123|| align=right|4,53|| align=right|3,298||MBA||18. september 1982||La Silla||H. Debehogne
|-
|5314 Wilkickia||1982 SG4|| align=right|12,0|| align=right|3,004|| align=right|0,079|| align=right|9,63|| align=right|5,205||MBA||20. september 1982||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5315 Balʹmont||1982 SV5|| align=right|14,2|| align=right|2,264|| align=right|0,196|| align=right|6,18|| align=right|3,405||MBA||16. september 1982||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5316 Filatov||1982 UB7|| align=right|11,5|| align=right|3,160|| align=right|0,025|| align=right|14,76|| align=right|5,617||MBA||21. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5317 Verolacqua||1983 CE|| align=right|12,2|| align=right|2,647|| align=right|0,112|| align=right|13,98|| align=right|4,306||MBA||11. februar 1983||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5318 Dientzenhofer||1985 HG1|| align=right|13,3|| align=right|2,290|| align=right|0,134|| align=right|3,32|| align=right|3,465||MBA||21. april 1985||Kleť||A. Mrkos
|-
|5319 Petrovskaya||1985 RK6|| align=right|13,3|| align=right|2,257|| align=right|0,154|| align=right|6,24|| align=right|3,391||MBA||15. september 1985||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5320 Lisbeth||1985 VD|| align=right|12,1|| align=right|3,150|| align=right|0,153|| align=right|5,63|| align=right|5,589||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|5321 Jagras||1985 VN|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,222|| align=right|13,59|| align=right|4,146||MBA||14. november 1985||Brorfelde||P. Jensen; K. Augustesen; H. J. Fogh Olsen
|-
|(5322)||1986 QB1|| align=right|12,2|| align=right|2,861|| align=right|0,004|| align=right|3,30|| align=right|4,839||MBA||26. avgust 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|5323 Fogh||1986 TL4|| align=right|14,0|| align=right|2,399|| align=right|0,199|| align=right|3,32|| align=right|3,715||MBA||13. oktober 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|5324 Lyapunov||1987 SL|| align=right|15,2|| align=right|2,960|| align=right|0,615|| align=right|19,50|| align=right|5,093||AMR||22. september 1987||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5325 Silver||1988 JQ|| align=right|12,5|| align=right|2,364|| align=right|0,218|| align=right|23,51|| align=right|3,634||MBA||12. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|(5326)||1988 RT6|| align=right|12,9|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|15,02|| align=right|4,053||MBA||8. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5327)||1989 EX1|| align=right|13,7|| align=right|2,342|| align=right|0,163|| align=right|9,75|| align=right|3,585||MBA||5. marec 1989||Kleť||Z. Vávrová
|-
|(5328)||1989 UH1|| align=right|13,6|| align=right|2,409|| align=right|0,143|| align=right|6,92|| align=right|3,737||MBA||26. oktober 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5329)||1989 YP|| align=right|12,4|| align=right|2,608|| align=right|0,268|| align=right|13,44|| align=right|4,211||MBA||21. december 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5330 Senrikyu||1990 BQ1|| align=right|11,8|| align=right|2,765|| align=right|0,156|| align=right|33,73|| align=right|4,598||MBA||21. januar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|5331 Erimomisaki||1990 BT1|| align=right|12,0|| align=right|2,771|| align=right|0,390|| align=right|12,07|| align=right|4,611||MBA||27. januar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5332)||1990 DA|| align=right|13,9|| align=right|2,165|| align=right|0,456|| align=right|25,44|| align=right|3,185||AMR||16. februar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|5333 Kanaya||1990 UH|| align=right|13,1|| align=right|2,346|| align=right|0,169|| align=right|10,98|| align=right|3,592||MBA||18. oktober 1990||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|5334 Mishima||1991 CF|| align=right|13,4|| align=right|2,266|| align=right|0,126|| align=right|7,41|| align=right|3,411||MBA||8. februar 1991||Susono||M. Akiyama; T. Furuta
|-
|5335 Damocles||1991 DA|| align=right|13,3|| align=right|11,84|| align=right|0,867|| align=right|61,99|| align=right|40,74||XXX||18. februar 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5336)||1991 JE1|| align=right|11,8|| align=right|3,118|| align=right|0,143|| align=right|11,34|| align=right|5,504||MBA||7. maj 1991||Uenohara||N. Kawasato
|-
|5337 Aoki||1991 LD|| align=right|11,5|| align=right|3,210|| align=right|0,085|| align=right|6,42|| align=right|5,750||MBA||6. junij 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|5338 Michelblanc||1991 RJ5|| align=right|12,3|| align=right|2,874|| align=right|0,075|| align=right|3,36|| align=right|4,870||MBA||13. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5339)||1992 CD|| align=right|11,6|| align=right|3,181|| align=right|0,079|| align=right|2,39|| align=right|5,673||MBA||4. februar 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|5340 Burton||4027 P-L|| align=right|12,7|| align=right|3,087|| align=right|0,132|| align=right|3,49|| align=right|5,423||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5341 Purgathofer||6040 P-L|| align=right|14,4|| align=right|2,178|| align=right|0,207|| align=right|1,21|| align=right|3,214||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5342 Le Poole||3129 T-2|| align=right|13,9|| align=right|2,463|| align=right|0,236|| align=right|14,33|| align=right|3,866||MBA||30. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5343 Ryzhov||1977 SG3|| align=right|13,3|| align=right|2,275|| align=right|0,129|| align=right|8,34|| align=right|3,430||MBA||23. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5344 Ryabov||1978 RN|| align=right|13,3|| align=right|2,703|| align=right|0,166|| align=right|7,09|| align=right|4,442||MBA||1. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5345 Boynton||1981 EY8|| align=right|14,1|| align=right|2,762|| align=right|0,239|| align=right|6,45|| align=right|4,589||MBA||1. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(5346)||1981 QE3|| align=right|12,0|| align=right|3,137|| align=right|0,184|| align=right|2,46|| align=right|5,556||MBA||24. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5347)||1985 DX2|| align=right|11,9|| align=right|3,010|| align=right|0,036|| align=right|11,10|| align=right|5,221||MBA||24. februar 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|(5348)||1988 BB|| align=right|12,7|| align=right|2,794|| align=right|0,173|| align=right|7,09|| align=right|4,669||MBA||16. januar 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|5349 Paulharris||1988 RA|| align=right|12,7|| align=right|2,785|| align=right|0,467|| align=right|28,55|| align=right|4,647||MBA||7. september 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5350 Epetersen||1989 GL1|| align=right|13,1|| align=right|2,234|| align=right|0,131|| align=right|2,55|| align=right|3,338||MBA||3. april 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|5351 Diderot||1989 SG5|| align=right|13,0|| align=right|2,426|| align=right|0,146|| align=right|5,60|| align=right|3,779||MBA||26. september 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|5352 Fujita||1989 YN|| align=right|12,8|| align=right|2,390|| align=right|0,161|| align=right|4,27|| align=right|3,694||MBA||27. december 1989||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(5353)||1989 YT|| align=right|13,4|| align=right|2,567|| align=right|0,292|| align=right|3,86|| align=right|4,112||MBA||20. december 1989||Gekko||Y. Oshima
|-
|5354 Hisayo||1990 BJ2|| align=right|11,6|| align=right|3,196|| align=right|0,052|| align=right|4,92|| align=right|5,712||MBA||30. januar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5355 Akihiro||1991 CA|| align=right|13,2|| align=right|2,313|| align=right|0,167|| align=right|00,74|| align=right|3,517||MBA||3. februar 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5356)||1991 FF1|| align=right|12,2|| align=right|2,607|| align=right|0,159|| align=right|14,30|| align=right|4,209||MBA||21. marec 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5357)||1992 EL|| align=right|10,9|| align=right|2,987|| align=right|0,109|| align=right|9,11|| align=right|5,162||MBA||2. marec 1992||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5358)||1992 QH|| align=right|11,5|| align=right|2,857|| align=right|0,190|| align=right|11,09|| align=right|4,829||MBA||26. avgust 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5359 Markzakharov||1974 QX1|| align=right|13,8|| align=right|2,342|| align=right|0,198|| align=right|1,60|| align=right|3,584||MBA||24. avgust 1974||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5360 Rozhdestvenskij||1975 VD9|| align=right|11,4|| align=right|3,240|| align=right|0,025|| align=right|21,74|| align=right|5,831||MBA||8. november 1975||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5361 Goncharov||1976 YC2|| align=right|11,5|| align=right|3,129|| align=right|0,089|| align=right|7,24|| align=right|5,535||MBA||16. december 1976||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5362)||1978 CH|| align=right|11,5|| align=right|3,386|| align=right|0,018|| align=right|6,16|| align=right|6,229||MBA||2. februar 1978||Observatorij Palomar||J. Gibson
|-
|5363 Kupka||1979 UQ|| align=right|13,7|| align=right|2,241|| align=right|0,176|| align=right|2,77|| align=right|3,355||MBA||19. oktober 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(5364)||1980 RC1|| align=right|12,9|| align=right|2,458|| align=right|0,203|| align=right|3,11|| align=right|3,853||MBA||2. september 1980||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5365 Fievez||1981 EN1|| align=right|14,2|| align=right|2,220|| align=right|0,096|| align=right|1,61|| align=right|3,307||MBA||7. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|5366 Rhianjones||1981 EY30|| align=right|14,1|| align=right|2,242|| align=right|0,206|| align=right|4,05|| align=right|3,356||MBA||2. marec 1981||Observatorij Siding Spring||S. J. Bus
|-
|5367 Sollenberger||1982 TT|| align=right|11,9|| align=right|3,043|| align=right|0,122|| align=right|10,73|| align=right|5,308||MBA||13. oktober 1982||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5368 Vitagliano||1984 SW5|| align=right|11,0|| align=right|3,966|| align=right|0,082|| align=right|6,27|| align=right|7,896||HLD||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|5369 Virgiugum||1985 SE1|| align=right|13,7|| align=right|2,258|| align=right|0,229|| align=right|4,53|| align=right|3,393||MBA||22. september 1985||Zimmerwald||P. Wild
|-
|5370 Taranis||1986 RA|| align=right|15,7|| align=right|3,342|| align=right|0,634|| align=right|19,04|| align=right|6,107||AMR||2. september 1986||Observatorij Palomar||A. Maury
|-
|(5371)||1987 VG1|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,104|| align=right|9,61|| align=right|5,624||MBA||15. november 1987||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5372 Bikki||1987 WS|| align=right|11,5|| align=right|3,076|| align=right|0,084|| align=right|12,24|| align=right|5,394||MBA||29. november 1987||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5373)||1988 VV3|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,098|| align=right|2,16|| align=right|4,304||MBA||14. november 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5374 Hokutosei||1989 AM1|| align=right|11,2|| align=right|3,179|| align=right|0,090|| align=right|12,28|| align=right|5,668||MBA||4. januar 1989||Kitami||M. Yanai; K. Watanabe
|-
|5375 Siedentopf||1989 AN6|| align=right|13,4|| align=right|3,168|| align=right|0,176|| align=right|2,45|| align=right|5,639||MBA||11. januar 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(5376)||1990 DD|| align=right|12,4|| align=right|2,415|| align=right|0,175|| align=right|12,48|| align=right|3,752||MBA||16. februar 1990||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5377 Komori||1991 FM|| align=right|13,6|| align=right|2,188|| align=right|0,062|| align=right|3,03|| align=right|3,236||MBA||17. marec 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|5378 Ellyett||1991 GD|| align=right|14,1|| align=right|1,935|| align=right|0,083|| align=right|19,12|| align=right|2,690||MBA||9. april 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5379 Abehiroshi||1991 HG|| align=right|12,8|| align=right|2,396|| align=right|0,055|| align=right|3,81|| align=right|3,709||MBA||16. april 1991||Kiyosato||S. Otomo; O. Muramatsu
|-
|5380 Sprigg||1991 JT|| align=right|13,1|| align=right|2,579|| align=right|0,212|| align=right|9,31|| align=right|4,142||MBA||7. maj 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5381 Sekhmet||1991 JY|| align=right|16,5|| align=right|,948|| align=right|0,297|| align=right|48,98|| align=right|,923||ATN BIN||14. maj 1991||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5382 McKay||1991 JR2|| align=right|12,4|| align=right|2,630|| align=right|0,091|| align=right|12,77|| align=right|4,265||MBA||8. maj 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5383 Leavitt||4293 T-2|| align=right|13,2|| align=right|2,861|| align=right|0,089|| align=right|3,29|| align=right|4,839||MBA||29. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5384)||1957 VA|| align=right|13,8|| align=right|1,936|| align=right|0,104|| align=right|27,10|| align=right|2,693||MBA||11. november 1957||Nanking||C.-H. Chang
|-
|5385 Kamenka||1975 TS3|| align=right|12,2|| align=right|3,140|| align=right|0,239|| align=right|9,82|| align=right|5,562||MBA||3. oktober 1975||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(5386)||1975 TH6|| align=right|13,1|| align=right|2,242|| align=right|0,139|| align=right|9,47|| align=right|3,357||MBA||1. oktober 1975||El Leoncito||Felix Aguilar Observatory
|-
|(5387)||1980 NB|| align=right|13,4|| align=right|2,439|| align=right|0,172|| align=right|1,61|| align=right|3,809||MBA||11. julij 1980||Cerro El Roble||University of Chile
|-
|5388 Mottola||1981 ED1|| align=right|13,4|| align=right|2,685|| align=right|0,146|| align=right|12,59|| align=right|4,398||MBA||5. marec 1981||La Silla||H. Debehogne; G. DeSanctis
|-
|5389 Choikaiyau||1981 UB10|| align=right|13,4|| align=right|2,381|| align=right|0,155|| align=right|8,10|| align=right|3,673||MBA||29. oktober 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|5390 Huichiming||1981 YO1|| align=right|12,7|| align=right|1,940|| align=right|0,078|| align=right|23,82|| align=right|2,701||MBA||19. december 1981||Nanking||Purple Mountain
|-
|5391 Emmons||1985 RE2|| align=right|13,2|| align=right|2,261|| align=right|0,242|| align=right|2,52|| align=right|3,399||MBA||13. september 1985||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5392 Parker||1986 AK|| align=right|12,7|| align=right|2,351|| align=right|0,342|| align=right|22,07|| align=right|3,604||MBA||12. januar 1986||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5393 Goldstein||1986 ET|| align=right|13,6|| align=right|2,337|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,573||MBA||5. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5394 Jurgens||1986 EZ1|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,166|| align=right|1,74|| align=right|3,664||MBA||6. marec 1986||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5395 Shosasaki||1988 RK11|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,273|| align=right|6,95|| align=right|4,040||MBA||14. september 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5396)||1988 SH1|| align=right|14,0|| align=right|2,398|| align=right|0,168|| align=right|4,67|| align=right|3,712||MBA||20. september 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5397)||1988 VB5|| align=right|12,7|| align=right|2,529|| align=right|0,187|| align=right|12,41|| align=right|4,021||MBA||14. november 1988||Gekko||Y. Oshima
|-
|(5398)||1989 AK1|| align=right|11,4|| align=right|3,007|| align=right|0,017|| align=right|9,64|| align=right|5,213||MBA||13. januar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5399 Awa||1989 BT|| align=right|11,9|| align=right|2,804|| align=right|0,188|| align=right|3,74|| align=right|4,694||MBA||29. januar 1989||Tokushima||M. Iwamoto; T. Furuta
|-
|(5400)||1989 CM|| align=right|12,8|| align=right|3,089|| align=right|0,151|| align=right|00,58|| align=right|5,428||MBA||4. februar 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5401 Minamioda||1989 EV|| align=right|11,8|| align=right|2,795|| align=right|0,153|| align=right|10,07|| align=right|4,673||MBA||6. marec 1989||Minami-Oda||T. Nomura; K. Kawanishi
|-
|5402 Kejosmith||1989 UK2|| align=right|13,5|| align=right|2,047|| align=right|0,137|| align=right|16,70|| align=right|2,928||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5403 Takachiho||1990 DM|| align=right|11,4|| align=right|3,023|| align=right|0,062|| align=right|10,31|| align=right|5,254||MBA||20. februar 1990||Yatsugatake||Y. Kushida; M. Inoue
|-
|5404 Uemura||1991 EE1|| align=right|12,5|| align=right|2,255|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|3,386||MBA||15. marec 1991||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|5405 Neverland||1991 GY|| align=right|12,6|| align=right|2,667|| align=right|0,234|| align=right|10,40|| align=right|4,356||MBA||11. april 1991||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|5406 Jonjoseph||1991 PH11|| align=right|12,0|| align=right|2,669|| align=right|0,119|| align=right|6,13|| align=right|4,360||MBA||9. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5407)||1992 AX|| align=right|13,9|| align=right|1,839|| align=right|0,278|| align=right|11,39|| align=right|2,493||MBA BIN||4. januar 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5408 The||1232 T-1|| align=right|14,0|| align=right|2,262|| align=right|0,139|| align=right|4,08|| align=right|3,401||MBA||25. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5409 Saale||1962 SR|| align=right|12,9|| align=right|2,616|| align=right|0,159|| align=right|8,78|| align=right|4,231||MBA||30. september 1962||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5410 Spivakov||1967 DA|| align=right|13,3|| align=right|3,002|| align=right|0,281|| align=right|4,03|| align=right|5,201||MBA||16. februar 1967||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5411 Liia||1973 AT3|| align=right|11,8|| align=right|3,074|| align=right|0,040|| align=right|5,63|| align=right|5,388||MBA||2. januar 1973||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5412 Rou||1973 SR3|| align=right|14,3|| align=right|2,444|| align=right|0,190|| align=right|2,42|| align=right|3,820||MBA||25. september 1973||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|5413 Smyslov||1977 EC2|| align=right|12,1|| align=right|3,164|| align=right|0,145|| align=right|00,43|| align=right|5,628||MBA||13. marec 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5414 Sokolov||1977 RW6|| align=right|12,7|| align=right|2,889|| align=right|0,082|| align=right|2,11|| align=right|4,909||MBA||11. september 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5415 Lyanzuridi||1978 TB2|| align=right|13,8|| align=right|2,275|| align=right|0,125|| align=right|4,30|| align=right|3,430||MBA||3. oktober 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(5416)||1978 VE5|| align=right|12,2|| align=right|2,782|| align=right|0,237|| align=right|8,40|| align=right|4,638||MBA||7. november 1978||Observatorij Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|5417 Solovaya||1981 QT|| align=right|13,5|| align=right|2,298|| align=right|0,134|| align=right|1,47|| align=right|3,483||MBA||24. avgust 1981||Kleť||L. Brožek
|-
|5418 Joyce||1981 QG1|| align=right|13,0|| align=right|2,972|| align=right|0,309|| align=right|17,47|| align=right|5,124||MBA||29. avgust 1981||Kleť||A. Mrkos
|-
|5419 Benua||1981 SW7|| align=right|12,2|| align=right|3,099|| align=right|0,189|| align=right|5,21|| align=right|5,456||MBA||29. september 1981||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5420)||1982 JR1|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,237|| align=right|8,69|| align=right|4,385||MBA||15. maj 1982||Observatorij Palomar||E. F. Helin; E. M. Shoemaker; P. D. Wilder
|-
|5421 Ulanova||1982 TD2|| align=right|13,4|| align=right|2,255|| align=right|0,151|| align=right|3,21|| align=right|3,385||MBA||14. oktober 1982||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva; L. G. Karačkina
|-
|5422 Hodgkin||1982 YL1|| align=right|12,3|| align=right|2,979|| align=right|0,236|| align=right|6,62|| align=right|5,141||MBA||23. december 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(5423)||1983 DC|| align=right|13,8|| align=right|2,382|| align=right|0,163|| align=right|2,69|| align=right|3,675||MBA||16. februar 1983||Kleť||Z. Vávrová
|-
|5424 Covington||1983 TN1|| align=right|13,3|| align=right|2,237|| align=right|0,044|| align=right|3,25|| align=right|3,346||MBA||12. oktober 1983||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5425 Vojtech||1984 SA1|| align=right|13,1|| align=right|2,455|| align=right|0,135|| align=right|6,29|| align=right|3,846||MBA||20. september 1984||Kleť||A. Mrkos
|-
|5426 Sharp||1985 DD|| align=right|13,8|| align=right|1,956|| align=right|0,117|| align=right|23,80|| align=right|2,734||MBA||16. februar 1985||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5427 Jensmartin||1986 JQ|| align=right|13,3|| align=right|1,932|| align=right|0,075|| align=right|20,40|| align=right|2,685||MBA||13. maj 1986||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(5428)||1987 RA1|| align=right|12,5|| align=right|2,906|| align=right|0,039|| align=right|00,94|| align=right|4,953||MBA||13. september 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5429)||1988 BZ1|| align=right|12,2|| align=right|3,208|| align=right|0,146|| align=right|00,77|| align=right|5,745||MBA||25. januar 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5430 Luu||1988 JA1|| align=right|12,8|| align=right|2,365|| align=right|0,223|| align=right|23,90|| align=right|3,637||MBA||12. maj 1988||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|5431 Maxinehelin||1988 MB|| align=right|13,0|| align=right|2,328|| align=right|0,255|| align=right|23,31|| align=right|3,552||MBA||19. junij 1988||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5432 Imakiire||1988 VN|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,119|| align=right|3,19|| align=right|4,232||MBA||3. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|5433 Kairen||1988 VZ2|| align=right|12,4|| align=right|2,541|| align=right|0,223|| align=right|7,79|| align=right|4,050||MBA||10. november 1988||Chiyoda||T. Kojima
|-
|(5434)||1989 ES|| align=right|11,3|| align=right|3,186|| align=right|0,077|| align=right|17,05|| align=right|5,686||MBA||6. marec 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5435 Kameoka||1990 BS1|| align=right|11,4|| align=right|3,149|| align=right|0,136|| align=right|18,23|| align=right|5,588||MBA||21. januar 1990||Dynic||A. Sugie
|-
|5436 Eumelos||1990 DK|| align=right|10,3|| align=right|5,198|| align=right|0,078|| align=right|7,44|| align=right|11,86||JUT||20. februar 1990||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(5437)||1990 DU3|| align=right|13,1|| align=right|2,300|| align=right|0,111|| align=right|6,40|| align=right|3,488||MBA||26. februar 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|5438 Lorre||1990 QJ|| align=right|11,2|| align=right|2,749|| align=right|0,274|| align=right|26,56|| align=right|4,557||MBA||18. avgust 1990||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5439 Couturier||1990 RW|| align=right|11,7|| align=right|3,947|| align=right|0,159|| align=right|1,24|| align=right|7,840||HLD||14. september 1990||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5440 Terao||1991 HD|| align=right|13,3|| align=right|2,172|| align=right|0,142|| align=right|4,56|| align=right|3,201||MBA||16. april 1991||Dynic||A. Sugie
|-
|(5441)||1991 JZ1|| align=right|11,4|| align=right|3,049|| align=right|0,084|| align=right|10,99|| align=right|5,324||MBA||8. maj 1991||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5442 Drossart||1991 NH1|| align=right|12,9|| align=right|2,887|| align=right|0,073|| align=right|1,49|| align=right|4,904||MBA||12. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5443 Encrenaz||1991 NX1|| align=right|12,9|| align=right|2,471|| align=right|0,111|| align=right|10,74|| align=right|3,884||MBA||14. julij 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5444 Gautier||1991 PM8|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,158|| align=right|00,76|| align=right|3,665||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5445 Williwaw||1991 PA12|| align=right|12,3|| align=right|2,550|| align=right|0,226|| align=right|6,12|| align=right|4,072||MBA||7. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5446 Heyler||1991 PB13|| align=right|11,9|| align=right|3,216|| align=right|0,132|| align=right|2,37|| align=right|5,767||MBA||5. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5447 Lallement||1991 PO14|| align=right|12,1|| align=right|2,973|| align=right|0,089|| align=right|9,81|| align=right|5,124||MBA||6. avgust 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|5448 Siebold||1992 SP|| align=right|13,0|| align=right|2,222|| align=right|0,145|| align=right|4,84|| align=right|3,312||MBA||26. september 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(5449)||1992 US5|| align=right|12,1|| align=right|3,033|| align=right|0,106|| align=right|9,45|| align=right|5,282||MBA||28. oktober 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5450 Sokrates||2780 P-L|| align=right|12,0|| align=right|2,815|| align=right|0,122|| align=right|5,23|| align=right|4,723||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5451 Plato||4598 P-L|| align=right|14,2|| align=right|2,533|| align=right|0,144|| align=right|1,77|| align=right|4,031||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5452)||1937 NN|| align=right|13,1|| align=right|2,223|| align=right|0,222|| align=right|6,16|| align=right|3,313||MBA||5. julij 1937||Johannesburg||C. Jackson
|-
|5453 Zakharchenya||1975 VS5|| align=right|14,0|| align=right|2,256|| align=right|0,157|| align=right|6,34|| align=right|3,388||MBA||3. november 1975||Krym–Naučnyj||T. M. Smirnova
|-
|5454 Kojiki||1977 EW5|| align=right|12,6|| align=right|3,173|| align=right|0,120|| align=right|5,47|| align=right|5,651||MBA||12. marec 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|5455 Surkov||1978 RV5|| align=right|13,4|| align=right|2,248|| align=right|0,116|| align=right|3,40|| align=right|3,370||MBA||13. september 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5456 Merman||1979 HH3|| align=right|13,2|| align=right|2,358|| align=right|0,050|| align=right|7,04|| align=right|3,619||MBA||25. april 1979||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5457 Queen's||1980 TW5|| align=right|12,4|| align=right|3,074|| align=right|0,025|| align=right|3,95|| align=right|5,390||MBA||9. oktober 1980||Observatorij Palomar||C. S. Shoemaker
|-
|5458 Aizman||1980 TB12|| align=right|11,7|| align=right|3,172|| align=right|0,032|| align=right|9,18|| align=right|5,648||MBA||10. oktober 1980||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|5459 Saraburger||1981 QP3|| align=right|12,4|| align=right|2,884|| align=right|0,045|| align=right|3,14|| align=right|4,897||MBA||26. avgust 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|5460 Tsénaatʼaʼí||1983 AW|| align=right|14,5|| align=right|2,234|| align=right|0,168|| align=right|3,68|| align=right|3,338||MBA||12. januar 1983||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|5461 Autumn||1983 HB1|| align=right|11,3|| align=right|3,151|| align=right|0,150|| align=right|12,89|| align=right|5,593||MBA||18. april 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(5462)||1984 SX5|| align=right|13,7|| align=right|2,321|| align=right|0,108|| align=right|6,51|| align=right|3,535||MBA||21. september 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|5463 Danwelcher||1985 TO|| align=right|13,6|| align=right|2,247|| align=right|0,141|| align=right|3,82|| align=right|3,369||MBA||15. oktober 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5464 Weller||1985 VC1|| align=right|12,9|| align=right|2,673|| align=right|0,177|| align=right|14,10|| align=right|4,369||MBA||7. november 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|5465 Chumakov||1986 RF13|| align=right|12,0|| align=right|2,917|| align=right|0,063|| align=right|3,20|| align=right|4,980||MBA||9. september 1986||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|5466 Makibi||1986 WP8|| align=right|12,4|| align=right|3,109|| align=right|0,134|| align=right|2,13|| align=right|5,482||MBA||30. november 1986||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(5467)||1988 AG|| align=right|12,9|| align=right|2,809|| align=right|0,171|| align=right|8,76|| align=right|4,707||MBA||11. januar 1988||Okutama||T. Hioki; N. Kawasato
|-
|5468 Hamatonbetsu||1988 BK|| align=right|11,7|| align=right|2,883|| align=right|0,217|| align=right|11,99|| align=right|4,895||MBA||16. januar 1988||Kagoshima||M. Mukai; M. Takeishi
|-
|(5469)||1988 BK4|| align=right|13,6|| align=right|3,129|| align=right|0,141|| align=right|19,19|| align=right|5,535||MBA||21. januar 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(5470)||1988 BK5|| align=right|12,3|| align=right|3,206|| align=right|0,141|| align=right|18,22|| align=right|5,740||MBA||28. januar 1988||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|5471 Tunguska||1988 PK1|| align=right|12,0|| align=right|2,998|| align=right|0,074|| align=right|9,33|| align=right|5,189||MBA||13. avgust 1988||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(5472)||1988 RR|| align=right|14,0|| align=right|2,274|| align=right|0,108|| align=right|1,55|| align=right|3,429||MBA||13. september 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5473 Yamanashi||1988 VR|| align=right|13,3|| align=right|2,385|| align=right|0,162|| align=right|7,96|| align=right|3,683||MBA||5. november 1988||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|5474 Gingasen||1988 XE1|| align=right|12,6|| align=right|2,384|| align=right|0,068|| align=right|6,15|| align=right|3,679||MBA||3. december 1988||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(5475)||1989 QO|| align=right|14,7|| align=right|1,919|| align=right|0,121|| align=right|24,15|| align=right|2,657||MBA||26. avgust 1989||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(5476)||1989 TO11|| align=right|11,0|| align=right|5,119|| align=right|0,073|| align=right|13,70|| align=right|11,59||JUT||2. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5477)||1989 UH2|| align=right|13,4|| align=right|1,918|| align=right|0,076|| align=right|22,56|| align=right|2,655||MBA||27. oktober 1989||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5478 Wartburg||1989 UE4|| align=right|13,0|| align=right|2,546|| align=right|0,142|| align=right|8,05|| align=right|4,063||MBA||23. oktober 1989||Tautenburg||F. Borngen
|-
|5479 Grahamryder||1989 UT5|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,220|| align=right|13,45|| align=right|4,132||MBA||30. oktober 1989||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(5480)||1989 YK8|| align=right|11,4|| align=right|3,139|| align=right|0,088|| align=right|6,68|| align=right|5,560||MBA||23. december 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5481 Kiuchi||1990 CH|| align=right|13,0|| align=right|2,340|| align=right|0,063|| align=right|5,96|| align=right|3,578||MBA||15. februar 1990||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(5482)||1990 DX|| align=right|12,9|| align=right|2,521|| align=right|0,192|| align=right|4,35|| align=right|4,002||MBA||27. februar 1990||Toyota||K. Suzuki; T. Urata
|-
|5483 Cherkashin||1990 UQ11|| align=right|10,6|| align=right|3,124|| align=right|0,075|| align=right|10,22|| align=right|5,520||MBA||17. oktober 1990||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|5484 Inoda||1990 VH1|| align=right|12,6|| align=right|2,413|| align=right|0,146|| align=right|12,61|| align=right|3,748||MBA||7. november 1990||Oohira||T. Urata
|-
|5485 Kaula||1991 RQ21|| align=right|13,2|| align=right|2,737|| align=right|0,114|| align=right|3,30|| align=right|4,527||MBA||11. september 1991||Observatorij Palomar||H. E. Holt
|-
|(5486)||1991 UT2|| align=right|12,2|| align=right|2,603|| align=right|0,064|| align=right|10,21|| align=right|4,199||MBA||31. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(5487)||1991 UM4|| align=right|13,2|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|2,31|| align=right|3,747||MBA||18. oktober 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|5488 Kiyosato||1991 VK5|| align=right|11,3|| align=right|3,037|| align=right|0,069|| align=right|11,29|| align=right|5,292||MBA||13. november 1991||Kiyosato||S. Otomo
|-
|5489 Oberkochen||1993 BF2|| align=right|11,5|| align=right|2,627|| align=right|0,183|| align=right|14,01|| align=right|4,258||MBA||17. januar 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|5490 Burbidge||2019 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,304|| align=right|0,119|| align=right|3,24|| align=right|3,497||MBA||24. september 1960||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5491 Kaulbach||3128 T-1|| align=right|13,7|| align=right|2,181|| align=right|0,127|| align=right|4,82|| align=right|3,220||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5492 Thoma||3227 T-1|| align=right|12,4|| align=right|2,782|| align=right|0,139|| align=right|17,62|| align=right|4,641||MBA||26. marec 1971||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|5493 Spitzweg||1617 T-2|| align=right|13,7|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|3,85|| align=right|3,625||MBA||24. september 1973||Observatorij Palomar||Cornelis Johannes van Houten; Ingrid van Houten-Groeneveld; Tom Gehrels
|-
|(5494)||1933 UM1|| align=right|12,4|| align=right|2,850|| align=right|0,082|| align=right|1,15|| align=right|4,810||MBA||19. oktober 1933||Heidelberg||K. Reinmuth
|-
|5495 Rumyantsev||1972 RY3|| align=right|11,1|| align=right|3,420|| align=right|0,041|| align=right|9,20|| align=right|6,325||MBA||6. september 1972||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(5496)||1973 NA|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,638|| align=right|68,01|| align=right|3,799||APL||4. julij 1973||Observatorij Palomar||E. F. Helin
|-
|5497 Sararussell||1975 SS|| align=right|12,4|| align=right|3,006|| align=right|0,062|| align=right|10,76|| align=right|5,211||MBA||30. september 1975||Observatorij Palomar||S. J. Bus
|-
|5498 Gustafsson||1980 FT3|| align=right|14,5|| align=right|2,248|| align=right|0,148|| align=right|2,11|| align=right|3,369||MBA||16. marec 1980||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(5499)||1981 SU2|| align=right|14,2|| align=right|2,269|| align=right|0,136|| align=right|2,13|| align=right|3,418||MBA||29. september 1981||Haute Provence||Haute Provence
|-
|5500 Twilley||1981 WR|| align=right|13,5|| align=right|2,281|| align=right|0,089|| align=right|4,40|| align=right|3,444||MBA||24. november 1981||Anderson Mesa||E. Bowell
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission 
© IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov